Der ältere Marcus Livius Drusus († 108 v. Chr.) war ein Politiker der späten römischen Republik.

Marcus Livius Drusus ist ein Sohn des Gaius Livius Drusus, der 147 v. Chr. Consul war. Der Rechtsgelehrte Gaius Livius Drusus ist sein Bruder.

Er wurde im Jahr 122 v. Chr. mit Unterstützung des Senats zum Volkstribun gewählt, um die Gesetzesvorlagen des Gaius Gracchus zur Landreform zu bekämpfen. Um dieser Aufgabe nachzukommen, schlug Drusus die Einrichtung von zwölf Kolonien zu je 3000 Siedlern aus den ärmeren Schichten vor sowie den Erlass der Abgaben für seit 133 v. Chr. verteiltes Land. Darüber hinaus befürwortete er eine bessere Behandlung der römischen Bundesgenossen in Latium als Gegenangebot zu Gaius’ Vorschlag des vollen Bürgerrechts. Seine Vorschläge sind bekannt als Leges Liviae, sie wurden allerdings nie in Kraft gesetzt, da es dem Senat lediglich darum ging, die Unterstützung für Gracchus zu reduzieren. Der Plan glückte und Drusus bekam genügend Stimmen für ein Veto gegen Gaius’ Vorlage zusammen.

Im Jahr 112 v. Chr. wurde Drusus Konsul. Er bekam die Provinz Macedonia auf dem Balkan und kämpfte dort bis 110 v. Chr. gegen Thraker und Skordisker; für seine Erfolge erhielt er einen Triumphzug. Im Jahr 109 v. Chr. wurde er gemeinsam mit dem älteren Marcus Aemilius Scaurus zum Zensor gewählt. Er starb noch während seiner Amtszeit im Jahr 108 v. Chr.

Drusus war mit einer Cornelia verheiratet; sein Sohn war Marcus Livius Drusus der Jüngere.

Stammbaum

Literatur 

 

Drusus, Marcus Livius
Volkstribun
Konsul (Römische Republik)
Censor
Römischer Senator
Geboren im 2. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben 108 v. Chr.
Mann